Název Kozí potok má více vodních toků:

 Kozí potok (přítok Blatenského potoka) – pravostranný přítok Blatenského potoka v okrese Karlovy Vary
 Kozí potok (přítok Krasovky) – levostranný přítok Krasovky v okrese Bruntál
 Kozí potok (přítok Turce) – levostranný přítok Turce na Slovensku v Žilinském kraji